Гуго Великий:

 Гуго Великий — герцог Франции, сын короля Роберта I.
 Гуго Великий — сын короля Франции Генриха I.